, відомі носії:
 Козлов Володимир Васильович (1923—2014) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Козлов Володимир Васильович — артист-вокаліст, заслужений артист України
 Козлов Володимир Васильович (1924—1990) — український живописець, графік.
Сторінки зі списками повних тезок